Горани могу бити:
 Планинари, трекери, који се ради рекреације шетају по висоравнима и горама
 Горанци, етничка заједница у Србији, део српског народа, насељени претежно на југу Косова и Метохије, у области Гора
 , насеље града Високог, Федерација БиХ, БиХ
 Горани (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 , насеље у општини Скрад, Хрватска
 Горани (Арђеш), насеље у округу Арђеш, Румунија
 Горани (Бузау), насеље у округу Бузау, Румунија
  (или гурани језик), западноирански језик
 Горани (покрет), покрет за пошумљавање оголелих шума
 ФК Млади Горани, српски фудбалски клуб из Дупци, општина Брус

Види још 
 Горан
 Гора
 Гурани